Rock the Rebel/Metal the Devil — второй студийный альбом датской метал-группы Volbeat, выпущенный в 2007 году.

Список композиций 
Все песни написаны Michael Poulsen.

Чарты

Сертификации

Примечания

Участники записи 
 Michael Poulsen — вокал, гитара
 Jon Larsen — барабаны
 Anders Kjølholm — Бас-гитара
 Franz «Hellboss» Gottschalk — гитара
 Rod Sinclair — банджо в «Sad Man’s Tongue»
 Martin Pagaard Wolff — acoustic guitar on «Sad Man’s Tongue»
 Jacob Hansen — backing vocals on «River Queen» and «Soulweeper #2»

Альбомы Volbeat
Альбомы 2007 года